Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 8. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2011. у Острави одржано је 14. и 16. јула 2011. на Градском стадиону.

Титулу освојену у Каунасу 2009, није бранио Ари Манио из Финске јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичарке из 15 земаља.

  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да такмичари остваре Квалификациону норму у периоду од 1. јануара 2010. до 4. јула 2011. године.

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 14. јула 2011. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 76,00 метара (КВ), коју су испунила 6 такмичара (КВ) а 6 се пласирало на основу резултата (кв)..
Почетак такмичења: група А у 15:30, група Б у 16:40.

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2011. године у 17:25.,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првог дана такмичења.
 Комплетни резултати другог дана такмичења.
 Комплетни резултати трећег дана такмичења.
 Комплетни резултати четвртог дана такмичења.

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2011.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре